Stand by Me kan syfta på:
 Stand by Me (film) – film av Rob Reiner från 1986
 Stand by Me (sång) – sång av Ben E. King
 Stand By Me: The Ultimate Collection – musikalbum av Ben E. King
 Stand By Me (John Lennon) – singel av John Lennon
 Stand By Me (häst) – fälttävlanshäst som tagit flera EM-medaljer tillsammans med Linda Algotsson